Снек () — перекуска.
 Снек — місто в Нідерландах.